Петри́щев — русская фамилия.

Известные носители:

 Петрищев, Алексей Георгиевич (1924—1986) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Петрищев, Афанасий Борисович (1872—1951) — русский публицист, учитель и политик.
 Петрищев, Василий Петрович (1923—2018) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Петрищев, Сергей Иванович (1913—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Петрищева, Полина Андреевна (1899—1973) — российский паразитолог, член-корреспондент РАМН.